Adams Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Adams Island (Georgia)
 Adams Island (Clinton County, Iowa)
 Adams Island (Scott County, Iowa)
 Adams Island (New York)
 Adams Island (Pennsylvania)
 Adams Island (Virginia)

in Kanada:
 Adams Island (Nunavut)

vor Neuseeland: 
 Adams Island (Neuseeland)

von Antarktika:
 Adams Island (Antarktika)